Contea di Kiowa o Kiowa County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Kiowa (Colorado)
 Contea di Kiowa (Kansas)
 Contea di Kiowa (Oklahoma)